Albioriks – jeden z bogów w mitologii celtyckiej, odpowiednik galijskiego Teutatesa
 Albioriks – księżyc Saturna